|-
| 1201 Strenua || 1931 RK || 14 septembrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1931 RL || 13 septembrie 1931 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1203 Nanna || 1931 TA || 5 octombrie 1931 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1931 TE || 6 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1205 Ebella ||  || 6 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1206 Numerowia || 1931 UH || 18 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1931 VT || 15 noiembrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1931 YA || 31 decembrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1209 Pumma || 1927 HA || 22 aprilie 1927 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1210 Morosovia || 1931 LB || 6 iunie 1931 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1211 Bressole || 1931 XA || 2 decembrie 1931 || Algiers || L. Boyer
|-
|  || 1931 XC || 3 decembrie 1931 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1213 Algeria || 1931 XD || 5 decembrie 1931 || Algiers || 
|-
|  || 1932 AA || 1 ianuarie 1932 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 1215 Boyer || 1932 BA || 19 ianuarie 1932 || Algiers || 
|-
| 1216 Askania || 1932 BL || 29 ianuarie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1217 Maximiliana || 1932 EC || 13 martie 1932 ||  || E. Delporte
|-
| 1218 Aster || 1932 BJ || 29 ianuarie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1219 Britta || 1932 CJ || 6 februarie 1932 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 1220 Crocus || 1932 CU || 11 februarie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1221 Amor ||  || 12 martie 1932 ||  || E. Delporte
|-
| 1222 Tina || 1932 LA || 11 iunie 1932 || Uccle || E. Delporte
|-
| 1223 Neckar || 1931 TG || 6 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1224 Fantasia || 1927 SD || 29 august 1927 ||  || S. I. Beliavskii, 
|-
| 1225 Ariane || 1930 HK || 23 aprilie 1930 ||  || 
|-
| 1226 Golia || 1930 HL || 22 aprilie 1930 || Johannesburg || H. van Gent
|-
|  || 1931 TD || 5 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1228 Scabiosa || 1931 TU || 5 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  ||  || 9 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1230 Riceia ||  || 9 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1231 Auricula ||  || 10 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1232 Cortusa ||  || 10 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1233 Kobresia ||  || 10 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1234 Elyna || 1931 UF || 18 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1931 UJ || 18 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1236 Thaïs || 1931 VX || 6 noiembrie 1931 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1237 Geneviève || 1931 XB || 2 decembrie 1931 || Algiers || 
|-
| 1238 Predappia || 1932 CA || 4 februarie 1932 || Pino Torinese || 
|-
| 1239 Queteleta || 1932 CB || 4 februarie 1932 ||  || E. Delporte
|-
| 1240 Centenaria || 1932 CD || 5 februarie 1932 || Hamburg-Bergedorf || 
|-
| 1241 Dysona ||  || 4 martie 1932 ||  || 
|-
| 1242 Zambesia || 1932 HL || 28 aprilie 1932 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1243 Pamela || 1932 JE || 7 mai 1932 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1244 Deira || 1932 KE || 25 mai 1932 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1245 Calvinia || 1932 KF || 26 mai 1932 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1246 Chaka || 1932 OA || 23 iulie 1932 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1247 Memoria || 1932 QA || 30 august 1932 ||  || 
|-
| 1248 Jugurtha || 1932 RO || 1 septembrie 1932 ||  || C. Jackson
|-
| 1249 Rutherfordia || 1932 VB || 4 noiembrie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1250 Galanthus || 1933 BD || 25 ianuarie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1251 Hedera || 1933 BE || 25 ianuarie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1252 Celestia || 1933 DG || 19 februarie 1933 ||  || 
|-
| 1253 Frisia ||  || 9 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1254 Erfordia || 1932 JA || 10 mai 1932 ||  || 
|-
| 1255 Schilowa || 1932 NC || 8 iulie 1932 ||  || G. N. Neuimin
|-
|  || 1932 PD || 8 august 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1257 Móra || 1932 PE || 8 august 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1258 Sicilia || 1932 PG || 8 august 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1259 Ógyalla || 1933 BT || 29 ianuarie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1260 Walhalla || 1933 BW || 29 ianuarie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1261 Legia || 1933 FB || 23 martie 1933 ||  || E. Delporte
|-
| 1262 Sniadeckia || 1933 FE || 23 martie 1933 || Uccle || 
|-
| 1263 Varsavia || 1933 FF || 23 martie 1933 || Uccle || S. J. Arend
|-
| 1264 Letaba || 1933 HG || 21 aprilie 1933 ||  || C. Jackson
|-
| 1265 Schweikarda || 1911 MV || 18 octombrie 1911 || Heidelberg || 
|-
|  || 1927 BD || 23 ianuarie 1927 ||  || O. Oikawa
|-
| 1267 Geertruida || 1930 HD || 23 aprilie 1930 ||  || 
|-
| 1268 Libya || 1930 HJ || 29 aprilie 1930 || Johannesburg || C. Jackson
|-
|  || 1930 SH || 20 septembrie 1930 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1270 Datura || 1930 YE || 17 decembrie 1930 ||  || 
|-
| 1271 Isergina || 1931 TN || 10 octombrie 1931 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1272 Gefion ||  || 10 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1273 Helma || 1932 PF || 8 august 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1274 Delportia || 1932 WC || 28 noiembrie 1932 ||  || E. Delporte
|-
| 1275 Cimbria || 1932 WG || 30 noiembrie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1276 Ucclia || 1933 BA || 24 ianuarie 1933 ||  || E. Delporte
|-
| 1277 Dolores || 1933 HA || 18 aprilie 1933 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1278 Kenya || 1933 LA || 15 iunie 1933 ||  || C. Jackson
|-
| 1279 Uganda || 1933 LB || 15 iunie 1933 || Johannesburg || C. Jackson
|-
|  || 1933 QB || 18 august 1933 ||  || E. Delporte
|-
| 1281 Jeanne || 1933 QJ || 25 august 1933 || Uccle || 
|-
| 1282 Utopia ||  || 17 august 1933 ||  || C. Jackson
|-
| 1283 Komsomolia || 1925 SC || 25 septembrie 1925 ||  || V. A. Albițkii
|-
| 1284 Latvia || 1933 OP || 27 iulie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1285 Julietta || 1933 QF || 21 august 1933 ||  || E. Delporte
|-
| 1286 Banachiewicza || 1933 QH || 25 august 1933 || Uccle || 
|-
| 1287 Lorcia || 1933 QL || 25 august 1933 || Uccle || S. J. Arend
|-
| 1288 Santa || 1933 QM || 26 august 1933 || Uccle || E. Delporte
|-
| 1289 Kutaïssi || 1933 QR || 19 august 1933 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1290 Albertine ||  || 21 august 1933 ||  || E. Delporte
|-
| 1291 Phryne || 1933 RA || 15 septembrie 1933 || Uccle || E. Delporte
|-
| 1292 Luce || 1933 SH || 17 septembrie 1933 || Uccle || 
|-
|  || 1933 SO || 26 septembrie 1933 || Uccle || E. Delporte
|-
| 1294 Antwerpia ||  || 24 octombrie 1933 || Uccle || E. Delporte
|-
|  || 1933 WD || 25 noiembrie 1933 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1296 Andrée || 1933 WE || 25 noiembrie 1933 || Algiers || L. Boyer
|-
|  || 1934 AD || 7 ianuarie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1298 Nocturna || 1934 AE || 7 ianuarie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1299 Mertona || 1934 BA || 18 ianuarie 1934 || Algiers || 
|-
| 1300 Marcelle || 1934 CL || 10 februarie 1934 || Algiers || G. Reiss
|-